Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Open 13 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsk-finský pár Marin Draganja a Henri Kontinen, jehož členové nestartovali společně. Kontinen se turnaje nezúčastnil. Spoluhráčem Draganji se stal Julian Knowle, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách dvojice Teimuraz Gabašvili a Nick Kyrgios.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený pár složený z Chorvata Mateho Paviće a Novozélanďana Michaela Venuse, který ve finále zdolal nenasazenou izraelsko-britskou dvojici Jonatan Erlich a Colin Fleming výsledkem 6–2 a 6–3.

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Oba zaznamenali čtvrtý společný triumf, který znamenal pro oba stejný počet vítězství na okruhu ATP World Tour.

Nasazení párů 
  Feliciano López /  Marc López (1. kolo)
  '''Mate Pavić /  Michael Venus (vítězové)
  Nicolas Mahut /  Lucas Pouille (1. kolo, odstoupili)
  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2016
ATP World Tour 2016